Die Players Championships 2015 waren 20 Ranglistenturniere im Dartsport. Sie wurden von der PDC zum insgesamt zwölften Mal ausgetragen und waren relevant für die PDC Pro Tour Order of Merit, eine gesonderte Rangliste, in die ausschließlich die Preisgelder der PDC-Pro-Tour-Events der letzten zwölf Monate einfließen. Diese Rangliste bestimmte unter anderem das Teilnehmerfeld der am Ende der Saison stattfindenden Players Championship Finals.

Die Top 64 nach den 20 Events im Jahr 2015 waren für die Players Championship Finals 2016 qualifiziert.

Austragungsorte 
Die zwölfte Saison der Players Championships fand in fünf verschiedenen Städten statt. Davon lagen vier in England und eine in Irland.

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der Players Championships ab dem Viertelfinale.

Players Championship 1 
Datum: 14. März 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 2 
Datum: 15. März 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 3 
Datum: 10. April 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 4 
Datum: 11. April 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 5 
Datum: 12. April 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 6 
Datum: 1. Mai 2015
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 7 
Datum: 2. Mai 2015
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 8 
Datum: 3. Mai 2015
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 9 
Datum: 16. Mai 2015
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 10 
Datum: 17. Mai 2015
Austragungsort:  K2 Centre, Crawley
Link:

Players Championship 11 
Datum: 23. Mai 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 12 
Datum: 24. Mai 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 13 
Datum: 4. Juli 2015
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 14 
Datum: 5. Juli 2015
Austragungsort:  Robin Park Arena, Wigan
Link:

Players Championship 15 
Datum: 26. September 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 16 
Datum: 27. September 2015
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

Players Championship 17 
Datum: 2. Oktober 2015
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin:
Link:

Players Championship 18 
Datum: 3. Oktober 2015
Austragungsort:  Citywest Hotel, Dublin
Link:

Players Championship 19 
Datum: 24. Oktober 2015
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Players Championship 20 
Datum: 25. Oktober 2015
Austragungsort:  Ricoh Arena, Coventry
Link:

Preisgelder 

Folgendes Preisgeld wurde bei jedem Players Championship Event 2015 an die Teilnehmer ausgeschüttet.

Einzelnachweise 

2015
PDC Pro Tour 2015